Александар Живкович (; родился 28 июля 1977 в Нише) — сербский футболист, полузащитник, участник Олимпийских игр в Пекине.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы столичного «Партизана», дебютировал в профессиональном футболе именно как игрок этой команды. Позднее выступал в командах «Раднички» (из родного Ниша) и «Рад» (ещё один столичный клуб). В 2000 году уехал в Японию выступать за «Джубило Ивата», запомнился японцам как мастер подач и навесов в штрафную. В 2003 году вернулся в Сербию, где выступал за столичные команды «Обилич», ОФК и «Вожводац». В 2006 году уехал играть в Китай.

Первой китайской командой стал клуб «Шаньдун Лунэн», в котором Живкович неизменно становился главным распасовщиком и в течение четырёх лет подряд лидировал по числу отданных им пасов. Но в 2009 году по состоянию здоровья он покинул команду. Этому предшествовал крупный скандал: 5 сентября 2009 в матче против «Циндао Чжуннэн» Живковичу судья показал жёлтую карточку за нарушение, и серб набросился на арбитра с кулаками. По решению комитета Китайской футбольной ассоциации Александар был оштрафован на 80 тысяч юаней и дисквалифицирован на 4 игры. Позднее выступал ещё за два клуба: «Шэньчжэнь Руби» и «Гуанчжоу Фули».

В сборной 
В сборной Югославии сыграл два матча в 2001 году на Кубке Кирин, а в 2008 даже был приглашён в Олимпийскую сборную Сербии для участия в футбольном олимпийском турнире (по правилам, туда допускались игроки, родившиеся после 1 января 1985, однако туда могли быть допущены три игрока, родившиеся раньше этой даты). Сыграл все три матча на турнире, а Сербия выбыла уже на стадии группового этапа.

Ссылки 
 Профиль на сайте сборной Сербии
 
 

Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Футболисты Сербии
Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Обилич»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»